In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
Cibeureum (onderdistrict van Kuningan), een onderdistrict van het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
Cibeureum (onderdistrict van Kota Sukabumi), een onderdistrict van de stadsgemeente Kota Sukabumi in de provincie West-Java
Cibeureum (onderdistrict van Kota Tasikmalaya), een onderdistrict van de stadsgemeente Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cibeureum (Banjar), een plaats in het regentschap Pandeglang van de provincie Banten, Java
Cibeureum (Cijaku), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
Cibeureum (Cilimus), een plaats  in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java  
Cibeureum (Cisarua), een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java
Cibeureum (Cugenang), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
Cibeureum (Kertasari), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Cibeureum (Sukamantri), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
 Cibeureum Hilir (stroomafwaarts), een plaats in het regentschap Kota Sukabumi van de provincie West-Java
 Cibeureum Kulon (west), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
 Cibeureum Wetan (oost), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java